Ворогушин, Виктор Анатольевич — политический деятель
 Ворогушин, Николай Иванович (1889—1938) — русский советский учёный в области теплотехники, ученик Н. Е. Жуковского
 Ворогушин, Юрий Владимирович — художник